K69 ou K.69 peut faire référence à :
 Sonate d'église n° 3 (K.69), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 69, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres